I. Anna (1312 körül–1342), Trapezunt császárnője
I. Anna (1477–1514), Bretagne uralkodó hercegnője
I. Anna (1665–1714), Anglia, Skócia, Írország és Nagy-Britannia királynője
I. Anna (1693–1740) orosz cárnő